Сергей Виссарионов:
 Виссарионов, Сергей Валентинович (род. 1974) — российский медик, специалист в области травматологии и ортопедии, член-корреспондент РАН (2019).
 Виссарионов, Сергей Евлампиевич (1867—1918) — деятель политического сыска Российской империи.